Steigbügel steht für:

 Steigbügel (Reiten), eine Fußstütze für Reiter
 Steigbügel (Heraldik), auch Stegreif genannt, eine Wappenfigur
 Steigbügel (Anatomie), ein Knochen im Mittelohr von Säugetieren
 eine Muskelschlinge an der Wade, siehe Musculus peroneus longus
 eine Einstiegs- und Kletterhilfe in Schachtringen, siehe Kontrollschacht #Bauteile

Siehe auch